Международная ассоциация маячных служб (сокр. — МАМС; полн. назв. — Международная ассоциация морских средств навигации и маячных служб) (англ. International Association Lighthouse Authorities; сокр. — IALA; полн. назв. — International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) — неправительственная организация, учрежденная в 1957 году для развития сотрудничества между маячными службами различных стран, обмена информацией, оказания им технической и организационной помощи. Членами МАМС являются около 100 национальных служб и других организаций. Штаб-квартира — в Сен-Жермен-ан-Ле (Франция). В МАМС — три вида членства: национальный, ассоциированный, индустриальный.

История возникновения 
Создание Международной ассоциации маячных служб (МАМС) было связано с развитием Службы движения судов (СДС; англ. — Vessel Traffic Service). Вопрос о её создании возник в 1955 году, когда впервые обсуждалась возможность применения береговых радарных установок и ОВЧ радиотелефонной связи для обеспечения безопасности мореплавания.

Цель МАМС 
Цель МАМС — объединение национальных морских навигационно-гидрографические служб, производителей средств навигационного оборудования, экспертов, специалистов от научных и учебных заведений из всех регионов мира, предоставление им возможности обмена знаниями, достижениями и опытом.

Основные руководящие органы МАМС 
 Руководящим органом МАМС является Совет МАМС. Включает 21 избираемых членов и трёх не избираемых. Совет МАМС избирается национальными членами МАМС на Генеральной ассамблее МАМС. Собирается два раза в год. 
 Генеральная ассамблея МАМС собирается раз в 4 года при участии всех членов МАМС, имеющих право избрания своих членов в Совет МАМС. Ассамблея рассматривает вопросы формирования политики МАМС, внесения изменений в Конституции МАМС.

Основные технические органы МАМС 
 Комитет по управлению средствами навигационного обеспечения (The Aids to Navigation Management Committee)
 Комитет по инженерии, окружающей среде и сохранению (The Engineering, Environmental and Preservation Committee)
 Комитет по средствам электронной навигации (The e-NAV Committee)
 Комитет по службам управления движением судов (The Vessel Traffic Service Committee)
 Консультативная группа (Policy Advisory Panel, PAP)

Функции МАМС 
 Сокращение аварий на море
 Повышение безопасности жизни и имущества на море
 Защита морской среды
 Поощрение сотрудничества между странами в области навигации
 Оказания помощи развивающимся странам в создании средств навигационных сетей
 Анализ услуг, предоставляемых Службами управления движением судов (VTS) и навигационных услуг для судоходства
 Рассмотрение международных правил, касающихся действующих практик и требований судоходства
 Рассмотрение новых технологических разработок, которые способны повысить эффективность вспомогательных средств для навигационных услуг или снизить стоимость предоставления услуг
 Предоставление подробной информации для служб навигации
 Изучение способов введения новых и усовершенствованных методов управления рисками для оказания помощи в определении оптимального расположения средств навигационного оборудования на водных путях
 Разработка и издание рекомендаций, руководств, других документов в области навигации

Россия в МАМС 
Российскую Федерацию в МАМС представляет Министерство обороны, отвечающее, в частности, за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания. Членство осуществляет Управление навигации и океанографии Минобороны.

См. также 
 Бакен
 Буй
 Веха
 Гидрографическая служба России
 Навигационная система
 Латеральная система
 Список маяков России
 Створный знак
 Фарология

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МАМС 
 Информация сайта «Мой маяк»: коллекция изображений маяков мира на фотографиях, открытках, марках, спичечных этикетках и проч.
 Информация сайта «Маячник: Маяки России и мира»

Организации по алфавиту
Международные ассоциации
Некоммерческие организации по алфавиту
Организации, основанные в 1957 году